Оно не является простым числом, а относительно последовательности простых чисел расположено также между 29 и 31.

Математика 

 Сфеническое число
 Число 30 — сумма квадратов первых четырёх натуральных чисел, что делает его   квадратным пирамидальным числом:

 Число 1030 называется нониллион.
 230 = 1 073 741 824, двоичная приставка: гиби (Ги).
 Число рёбер икосаэдра и додекаэдра.
 30 — праймориал числа :
 
 Сумма вторых тетраций натуральных чисел от 1 до 30 — простое число:
 
 
 где  — множество простых чисел. Число 30 — пятое и последнее известное  натуральное число, имеющее описанное свойство.
 Наибольшее число, обладающее тем свойством, что все ме́ньшие его и взаимно простые с ним числа, кроме единицы, являются простыми.
 Первое число Джуги — такое составное число , что каждый простой делитель  числа  является делителем числа :
 2 является делителем 
 3 является делителем 
 5 является делителем 
 Следующие пять чисел Джуги — .
 Минимальное число, являющееся произведением трёх различных простых чисел.

Календарь 

 30 — количество дней в апреле, июне, сентябре, ноябре.
По григорианскому календарю в феврале 28 дней (в високосном году 29 дней). Однако, три раза в истории в некоторых странах в феврале было 30 дней.

Наука 

 Атомный номер цинка.

Древняя символика 

В еврейской культуре идея сакрального значения числа «три» переносилась и на числа, кратные трём, особенно 30, которое являлось определением значительного числа людей ( и  и др.), выражением более продолжительного срока для совершения какого-либо деяния, как, например, тридцатидневный траур по Аарону и Моисею (; ), обозначением фиксированной оценки раба (30 сиклей; ) .

Гематрия 

 — Иуда

В других областях 

 В кириллице — числовое значение буквы л (людіе).
 ASCII-код управляющего символа RS ().
 30 — Код субъекта Российской Федерации Астраханской области
 Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. — юбилейная медаль, учреждённая Указом Президиума Верховного Совета СССР.
 Тридцать тиранов — олигархическая коллегия из 30 человек, бывшая у власти в Древних Афинах в апреле — декабре 404 года до н. э.
 Тридцать товарищей — группа, образовавшая ядро командного состава Армии независимости Бирмы (АНБ) в период Второй мировой войны.
 По преданию, Иуда Искариот получил 30 сребреников (30 серебряных шекелей, это цена раба того времени) за предательство Иисуса.
 30 минут — длительность одной склянки (песочных часов на флоте)
 30 Seconds To Mars — американская рок-группа, основанная Джаредом и Шенноном Лето.

Числа 30—39 

 30 = 2 × 3 × 5
 31 = простое число, число Мерсенна
 32 = 2 × 2 × 2 × 2 × 2
 33 = 3 × 11
 34 = 2 × 17, 4-е семиугольное число
 35 = 5 × 7, 5-е пятиугольное число
 36 = 2 × 2 × 3 × 3, 6-е квадратное число, 8-е треугольное число
 37 = простое число
 38 = 2 × 19
 39 = 3 × 13

См. также 

 Тридцатый
 Тридцатка

Примечания 

Прямоугольные числа